Raïon de Troïtsk (oblast de Tcheliabinsk)